Сергей Жа́ров: Жаров, Олег Алексеевич (род. 1960) — российский ученый, предприниматель, меценат, коллекционер.
 Жаров, Олег Юрьевич (род. 1954) — советский и российский инженер, политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995).